Ибраима Конате (; родился 25 мая 1999 года в Париже, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Франции. Вице-чемпион мира 2022 года.

Клубная карьера 

Конате — воспитанник клубов «Париж» и «Сошо». 10 января 2017 года в поединке Кубка лиги против «Монако» Ибраима дебютировал в составе последнего. 7 февраля в матче против «Осера» он дебютировал в Лиге 2. 7 апреля в поединке против «Ньора» Ибраима забил свой первый гол за «Сошо».

Летом 2017 года Конате подписал пятилетний контракт с немецким «РБ Лейпциг». 1 октября в матче против «Кёльна» он дебютировал в Бундеслиге. 9 августа 2018 года в поединке квалификации Лиги Европы против румынского «Университатя» Ибраим забил свой первый гол за «РБ Лейпциг». В основной сетке турнира в матче против норвежского «Русенборга» он отметился забитым мячом. 

Летом 2021 года Конате перешёл в английский «Ливерпуль». Сумма трансфера составила 41 млн. евро. 18 сентября в матче против «Кристал Пэлас» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В 2022 году в поединках Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» Ибраима забил свои первые голы за «Ливерпуль». В том же году он помог клубу завоевать Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Франции Конате принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии и Сан-Марино. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Хорватии, Румынии и Испании.

В 2021 году Конате принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против России и Нидерландов. 

10 июня 2022 года в матче Лиги наций против сборной Австрии Конате дебютировал за сборную Франции. В том же году Ибраима принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Марокко, Аргентины, Австралии, Дании и Туниса.

Достижения 

Клубные

«Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Англии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Англии: 2022
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22

Международные

Франция
 Финалист чемпионата мира — 2022

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Ливерпуль»